

Вишнева — присілок, Юргамиський район, Курганська область

Вишнева — село, Балаклійський район, Харківська область

Див. також 
 Вишневе